Linia kolejowa nr 630 – projektowana linia kolejowa w województwie lubelskim, łącząca posterunki Siedliska-Kolonia i Płoskie. Za budowę odpowiedzialne jest PKP PLK.

Przypisy 

Planowane linie kolejowe w Polsce